Емил Димитров може да се отнася за:
 Емил Димитров (1940 – 2005) – български поп певец, музикант и композитор;
 Емил Димитров (р. 1960) – български футболист;
 Емил Димитров (р. 1961) – български философ и културен историк;
 Емил Димитров (р. 1962) – български икономист, политик и юрист;
 Емил Димитров (р. 1964) – български политик.